Hr. Ms. Jacob van Heemskerck (1906) – corazzata costiera di classe unica, varata nel 1906 e radiata nel 1974.
 Hr. Ms. Jacob van Heemskerck (1939) – incrociatore leggero della classe Tromp, varato nel 1939 e radiato nel 1969.
 Hr. Ms. Jacob van Heemskerck (F812) – fregata della classe Jacob van Heemskerck, varata nel 1983, venduta al Cile nel 2005 e rinominata Almirante Latorre.